A Day at the Races kan referere til flere artikler:
 A Day at the Races (film) – originaltitel på filmen En dag på galopbanen fra 1937
 A Day at the Races (album) – titlen på et album af bandet Queen